How Do You Do! – singel grupy Roxette
 How Do You Do! – singel grupy Cascada